Condillac – miejscowość i gmina we Francji
 Étienne de Condillac – filozof francuski epoki oświecenia